Jezioro Tyberiadzkie – jezioro Kinneret w Izraelu.
 Kinneret (moszaw) – moszaw Kinneret w Izraelu.
 Kewucat Kinneret – kibuc Kinneret w Izraelu.
 Muzea w Izraelu – Kinneret Museum.